Lofthouse – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Lofthouse – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)